Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sturgeon, en référence à l'esturgeon, un poisson d'eau douce:
 Le  était un destroyer de classe A du sous-groupe Sturgeon, lancé en 1894 et vendu en 1910.
 Le  était un destroyer de classe R lancé en 1917 et vendu en 1926.
 Le  était un sous-marin de la classe S lancé en 1932. Il a été transféré à la Marine royale néerlandaise entre 1943 et 1945, où il a été rebaptisé HNLMS Zeehond. Il a été démantelé en 1946.

Sturgeon